Herbulot est un nom de famille d'origine du nord-est de la France porté par les personnalités suivantes :
Claude Herbulot (1908-2006), entomologiste
Christian Harbulot (1952-), spécialiste en intelligence économique.
Bruno Herbulot (1955- ) réalisateur français de cinéma et de télévision
Guy Herbulot (1925-2021), évêque
Jean-Jacques Herbulot (1909-1997), architecte naval
Rémi Herbulot (1956-), producteur de jeux vidéo